Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1981/82. godine. I pedesetčetvrta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postao Dinamo iz Zagreba, osvojivši svoju četvrtu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac prvenstva: Snježan Cerin (Dinamo Zagreb) - 19 golova.

Šampion 
 Dinamo Zagreb (trener Miroslav Blažević):

Igrači (utakmica/golova):
 Marko Mlinarić (33/2)
 Marijan Vlak (32/0)
 Snježan Cerin (31/19)
 Petar Bručić (31/2)
 Dragan Bošnjak (30/2)
 Džemal Mustedanagić (29/0)
 Velimir Zajec (28/1)
 Zvijezdan Cvetković (26/3)
 Milivoj Bračun (26/0)
 Stjepan Deverić (25/11)
 Zoran Panić (23/8)
 Zlatko Kranjčar (17/12)
 Ismet Hadžić (16/0)
 Emil Dragičević (15/1)
 Zlatan Arnautović (9/4)
 Borislav Cvetković (9/1)
 Željko Hohnjec (9/1)
 Marin Kurtela (6/0)
 Drago Dumbović (6/0)
 Milan Ćalasan (4/0)
 Zvonko Marić (3/0)
 Branko Devčić (3/0)
 Mladen Munjaković (3/0)
 Radimir Bobinac (2/0)
 Davor Braun (2/0)
 Čedomir Jovičević (1/0)
 Edward Krnčević (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1981/82. у југословенском фудбалу